Лисянский — фамилия; имеет женскую форму Лисянская.

Персоналии 
 Лисянские — русский дворянский род.
 Лисянский, Иван (в монашестве Иоасаф; 1715—1769) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангелогородский и Холмогорский.
 Лисянский, Марк Самойлович (1913—1993) — русский советский поэт, автор текстов песен.
 Лисянский, Платон Юрьевич (1820—1900) — русский адмирал, мореплаватель, гуманист и филантроп. Сын Юрия Фёдоровича Лисянского.
 Лисянский, Юрий Фёдорович (1773—1837) — русский мореплаватель и исследователь, участник первого русского кругосветного плавания.

 Лисянская, Анна Григорьевна (1917—1999) — советская актриса театра и кино.

Прочее 
 Лисянский полк — военно-административная единица Войска Запорожского со столицей в Лисянке.
 «Юрий Лисянский» — российский портовый ледокол проекта 97А.

См. также 
 Полуостров Лисянского
 Остров Лисянского